Open de Valencia 2022, właśc. BBVA Open Internacional de Valencia 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Open de Valencia rozgrywany w dniach 6–12 czerwca 2022 roku w Walencji na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Hiszpanii
Turnieje tenisowe w Hiszpanii
Sport w Walencji